Austria:
 Ludersdorf – miejscowość w gminie Gnas w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark
 Ludersdorf-Wilfersdorf – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz